Стерги́у () — греческая фамилия. Известные носители:
 Стергиу, Георгиос (в монашестве Григорий; род. 1961) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Камерунский, ипертим и экзарх Центральной Африки.
 Стергиу, Николаос (в монашестве Амфилохий; род. 1961) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Адрианопольский.
 Стергиу, Леонидас (род. 2002) — швейцарский футболист.